Jerzy Stefan Kowalczyk (1923–2006) – polski profesor nauk chemicznych
 Jerzy Antoni Kowalczyk (1930–2018) – polski historyk sztuki, prof. dr hab.
 Jerzy Pilch-Kowalczyk (1935–2011) – polski inżynier, jeden z pionierów informatyki, konstruktor
 Jerzy Kowalczyk (ur. 1942) – autor zamachu bombowego w budynku WSP w Opolu (1971)
 Jerzy Roman Kowalczyk (ur. 1948) – polski lekarz, prof. dr hab.